Ushuaia steht für:

 Ushuaia, Stadt in Argentinien
 Ushuaia-Nunatak, Berg in der Antarktis

Siehe auch:
 Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
 Ushuaïa TV, französischer Fernsehsender der Groupe TF1